Порошинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Кытмановском районе Алтайского края России. Административный центр — село Порошино.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 562 человека, в том числе 276 мужчин и 286 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Порошино.

Примечания 

Муниципальные образования Кытмановского района
Сельские поселения Алтайского края